|-
| 138201 - ||  || 11 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138202 - ||  || 11 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138203 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138204 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138205 - ||  || 4 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 138206 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138207 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138208 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138209 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138210 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138211 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138212 - ||  || 1 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 138213 - ||  || 3 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138214 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138215 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138216 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138217 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138218 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138219 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138220 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138221 - ||  || 3 martie 2000 || Apache Point || SDSS
|-
| 138222 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138223 - ||  || 25 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138224 - ||  || 29 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138225 - ||  || 29 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138226 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138227 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138228 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138229 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138230 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138231 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138232 - ||  || 30 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138233 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138234 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138235 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138236 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138237 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138238 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138239 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138240 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138241 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138242 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138243 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138244 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138245 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138246 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138247 - ||  || 29 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138248 - ||  || 30 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138249 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138250 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138251 - ||  || 26 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138252 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138253 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138254 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138255 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138256 - ||  || 27 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138257 - ||  || 29 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138258 - ||  || 3 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138259 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138260 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138261 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138262 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138263 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138264 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138265 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138266 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138267 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138268 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138269 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138270 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138271 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138272 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138273 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138274 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138275 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138276 - ||  || 8 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138277 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138278 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138279 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138280 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138281 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138282 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138283 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138284 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138285 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138286 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138287 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138288 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138289 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138290 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138291 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138292 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138293 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138294 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138295 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138296 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138297 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138298 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138299 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138300 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-